Timothy Peter Van Berkel (født 29. Juni 1984 i Albury) er en australsk triatlet som bl.a. har vundet Challenge Copenhagen to gange i træk.

Baggrund 

Tim Berkel løb sit første triatlon i 2001 og i 2007 løb han sin første Ironman. Hans øgenavn er „Berkel“ eller „Berky“.
Han er forlovet med Belinda Coates. Tim Van Berkel bliver trænet af Grant Giles og bor i Port Macquarie, Australien.

Sportslige Resultater

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Officiel hjemmeside for Tim Berkel
 

Triatleter fra Australien